Autodromo di Pergusa, een racecircuit in de Italiaanse gemeente Pergusa
 Villaggio Pergusa, een plaatsin de Italiaanse gemeente Enna